Poell ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Poell (* 1930), deutscher Grafiker, Buchgestalter und Typograph
 Josef Poell (1892–1953), Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr

Siehe auch:
 Pöll